Појам  може да се односи на:

 Сурогат, цртани филм Душана Вукотића
 Сурогат (правни термин), правни термин